

Patronyme 

 Lucien Fontanarosa, peintre français ;
 Patrice Fontanarosa, violoniste français, fils du précédent.

Toponyme 
 Fontanarosa, commune d'Italie.

Voir aussi 
 Fontana Rosa, jardin de la ville de Menton.